Майя Григорьевна Фрейдзон (род. 1936, ) — советская шашистка, специализировавшаяся в русских шашках. Чемпионка СССР среди женщин 1961 года, бронзовый призёр чемпионата 1962 года. Мастер спорта СССР (1961).

Спортсмены Харькова
Шашисты СССР
Чемпионы СССР по русским шашкам